Васильчиково — название населённых пунктов:

Россия 
 Васильчиково — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Васильчиково — участок в Гороховецком районе Владимирской области.
 Васильчиково — деревня в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.